Hideki ist der Name folgender Personen:

 Hideki Irabu (1969–2011). japanischer Baseballspieler
 Hideki Kamiya (* 1970), japanischer Videospieleentwickler 
 Hideki Konno (* 1965), japanischer Spieleentwickler
 Hideki Kita (* 1952), japanischer Langstreckenläufer
 Hideki Kozakura (* 1970), japanischer Komponist und Pianist
 Hideki Matsui (* 1974), japanischer Baseballspieler
 Hideki Matsutake (* 1951), japanischer Musiker
 Hideki Mutō (* 1982), japanischer Automobilrennfahrer

 Hideki Okada (* 1958), japanischer Autorennfahrer
 Hideki Shirakawa (* 1936), japanischer Chemiker
 Hideki Yamauchi (* 1988), japanischer Autorennfahrer

 Kato Hideki (* 1962), japanischer Musiker 
 Tōjō Hideki (1884–1948), japanischer General
 Yukawa Hideki (1907–1981), japanischer Physiker